Okręty US Navy o nazwie USS  "Winnemucca":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym typu PC-461. Został zwodowany w październiku 1943. Przekazany Korei 1 listopada 1960.
 Drugi  był holownikiem typu Natick. W służbie od grudnia 1965 do grudnia 2003.

Winnemucca